Евгений «JEFF» Анисимов — российский рок-музыкант, автор песен, фронтмен.

Биография 
Карьера музыканта началась в 1989 году в городе Ленинграде. Название коллектива в тот момент — «Негодяи». Группа работала в большинстве только открывшихся тогда клубов города и просуществовала до 1993 года.

С 1994 по 2001 годах Jeff — фронтмен групп «Краденое солнце» и «Фиолетовые Роботы-Гитаристы». За эти годы о творчестве музыканта стало известно более широкому кругу слушателей. Концертные выступления коллективов стали проходить в других городах (Саратов, Мурманск, Костомукша и пр.). Музыкант принимал участие в концертах и турах таких групп как «ДДТ», «АукцЫон», «Пикник», «Телевизор», «Чайф».

В 1996—1997 годах Jeff участвует в фестивалях, организованных Юрием Шевчуком и продюсерским центром «Театр ДДТ».

Всё чаще музыкант появляется в эфире теле- и радиостанций Санкт-Петербурга. С 1997 г. Jeff вместе с группой «Краденое Солнце» много и с успехом работает на московских концертных площадках, принимает участие в телевизионных программах («Живая Коллекция», «Программа „А“», «Антропология» Дмитрия Диброва и др.). Видеоклипы появляются на «MTV Россия» и многих местных музыкальных телеканалах Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Минска. Песни звучат на «Нашем Радио», «Русском радио», «Европа+», «Серебряный дождь» и других.

В 2000 году Jeff принимает участие в проекте «Кинопробы» (трибьют песен Виктора Цоя) в Москве (СК «Олимпийский») и Питере («Ледовый дворец»). За эти годы было записано семь альбомов, позднее выпущенных компанией «Moroz Рекордз». Периодически к работе на студии Jeff привлекал также музыкантов других коллективов. Так, например, в записях некоторых альбомов принимали участие Марина Капуро («Яблоко»), Настя Полева («Настя»), Юрий Шевчук («ДДТ»), «АукцЫон», «Deadушки», «Ва-банкъ», «Вопли Видоплясова» и др.

В 2001 году Jeff создаёт новый питерско-киевский проект «Jeff Sотоварищи». Вскоре был выпущен альбом «Язык до Киева». Выход пластинки сопровождался активной концертной деятельностью коллектива и всё более частыми сольными выступлениями в Санкт-Петербурге, Киеве, Москве, Одессе, Ярославле. В эфире большинства российских и украинских радиостанций появляется композиция «Моряк», записанная совместно с музыкантами группы «Вопли Видоплясова».

В 2003 году Jeff привлекает к участию в проекте музыкантов групп «Зодчие», «Ва-банкъ», «Дежа-вю». Коллектив полностью перемещается в Москву. В 2004 г. проект вновь меняет название. Официально группа называется «Карманы». Вместе с названием изменилось и музыкальное направление, в котором работают музыканты. За время существования коллектив постоянно выступал в разных городах России, на лучших клубных и крупных концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга («Б-2», «Бункер», «Запасник», «Проект ОГИ», «Н. О. Г. И.», «Табула Раса», «Пир ОГИ», «Швайн», «Молоко», «FiSh Fabrique», «Орландина», «Старый дом» и многие другие).

С 2006 по 2008 году — участвует в московском музыкальном проекте «Фурцева».

В 2012 году принимает участие в записи альбома «Нефть» группы «Краденое солнце».

Дискография

Краденое Солнце 
 Бразилия, как я её понимаю (1993)
 Кусаньки-Кусачки (1994)
 Кот (1996)
 Чукча (1997)
 Краденое солнце (музыкальная сказка, 1998)
 Антимузыка (сингл, 2000)
 Magenta (2000)
 Нефть (2012)

Jeff Sотоварищи 
 Язык до Киева (2003)

JEFF и Бонзы 
 Нашествие. Шаг десятый (сборник) (2002)

Примечания

Ссылки